Навсегда — многозначный термин.

 «Навсегда» — американский фильм ужасов режиссёра Томаса Палмера младшего (1992).
 «Навсегда» — российский короткометражный фильм.
 «Навсегда» — студийный альбом рок-группы «Браво» (2015).
 «Навсегда» — альбом поп-группы «Винтаж» (2020).
 «Навсегда» — сингл певицы Ёлки (2016).
 «Навсегда» — сборник певицы Ирины Билык (2008).

См. также